Tag der Arbeit steht für folgende Gedenktage der Arbeiterbewegung:

 Erster Mai am 1. Mai in Europa, Lateinamerika und Teilen von Asien und Afrika
 Labor Day im September, Oktober oder März in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland
 Tag des Dankes für die Arbeit am 23. November in Japan